A Primera fila („Az első sorban”) a Sony Music Latin által 2008-ban indított koncertalbum-sorozat, az MTV Unplugged latin-amerikai megfelelője. Az eddig megjelent kiadványok:
Primera fila, Vicente Fernández-album, 2008.
Primera fila, Thalía-album, 2009.
Primera fila, OV7-album, 2010.
Primera fila, Franco de Vita-album, 2011.
Primera fila: Hecho realidad, Ha*Ash-album, 2014